Hay varias personas llamadas Roberto II:
Roberto II de Worms (770-807), conde de Worms, de Rheingau y de Hesbaye (800-807);
Roberto II de Clermont "el joven" (hacía 910-968), conde de Clermont y vizconde de Auvernia (950-968);
Roberto II de Francia "el piadoso" (972 - 1031), rey de Francia (996-1031);
Roberto II de Namur (muerto en 1031), conde de Namur (1010-1031). 

Roberto II de Ruán "el danés" (muerto en 1037), arzobispo de Ruán (989-1037) y conde de Évreux (989-1037, como "Roberto I")
Roberto II de Auvernia (hacia el 1025-1096), conde de Auvernia (1064-1096); 
Roberto II de Normandía (hacia 1051-1134), conde de Maine (1063-1069, como Roberto I), y duque de Normandia (1087-1106);
Roberto II de Flandes "el cruzado" (1065-1111), conde de Flandes (1093-1111);
Roberto II de Beaumont "el jorobado" (1104-1168), conde de Leicester (1118-1168);
Roberto II de Bassunvilla (muerto en 1182), conde de Conversano (1138-1182) y de Loritello (1154-1182, como "Roberto III");
Roberto II de Meulan (1142–1204), conde de Meulan y señor de Elbeuf (1166-1204);
Roberto II de Brus "el cadete" (1120-1194), señor de Annandale (1142-1194);
Roberto II de Capua (muerto en 1156), conde de Aversa y príncipe de Capua (1127-1156);
Roberto II de Harcourt "el valiente" o "el fuerte" (muerto en 1212), barón de Harcourt, de Elbeuf, de La Saussaye, de Beaumesnil, de Saint-Célerin, y señor de Bourgtheroulde-Infreville, de Beauficel, de Poligny, de Cailleville, de Boissey-le-Châtel, de Lisors, de Bouville, de Renneville, de Berville, de Angeville, de Teillement (1154-1212);
Roberto II de Dreux "el joven" (1154-1218), conde de Dreux, de Brie y de Braine (1188-1218);
Roberto II de Borgoña (1248 - 1306), duque de Borgoña (1272-1306);
Roberto II de Artois (1250 - 1302), conde de Artois (1250-1302);
Roberto II de Escocia "Estuardo" (1316 - 1390), conde de Strathearn (1357-1371), y rey de Escocia (1371-1390);
Roberto II de Constantinopla (1319-1364), príncipe de Tarento (1332-1346, como "Roberto I"), rey de Albania (1332-1364, como "Roberto I"), príncipe de Acaya (1333-1346, como "Roberto I") y emperador de Constantinopla (1343/1346-1364).
Roberto II del Palatinado (1325-1398), conde palatino del Rin (1390–1398);
Roberto II de Ginebra (1342-1394), conde de Ginebra (1392-1394);

Roberto II de la Marck (1468-1536), duque de Bouillon (1492-1536), y señor de Sedan (1487-1536).
Roberto II de Parma (1909-1974), duque de Parma (1959-1974).